Mutzenbecher steht für:
 Mutzenbecher (Familie), hanseatische Familie

Mutzenbecher ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Mutzenbecher (1834–1896), deutscher Verwaltungsjurist und Regierungspräsident
 Almut Mutzenbecher (1915–2013), deutsche Altphilologin
 August Mutzenbecher (1826–1897), deutscher Verwaltungsjurist und Regierungsrat
 Esdras Heinrich Mutzenbecher (1744–1801), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe, Generalsuperintendent in Oldenburg
 Franz Mutzenbecher (1880–1968), deutscher Maler
 Friedrich Mutzenbecher (1781–1855), oldenburgischer Staatsrat
 Heinrich Mutzenbecher (Theologe) (1744–1801), deutscher evangelischer Theologe
 Heinrich Mutzenbecher (1888–1985), deutscher Filmproduzent und Medienfunktionär
 Hermann Mutzenbecher (1855–1932), deutscher Versicherungsunternehmer
 Joël von Mutzenbecher (* 1988), Schweizer Komiker, TV- und Radiomoderator und Schauspieler
 Kurt von Mutzenbecher (1866–1938), deutscher Verwaltungs- und Hofbeamter und Theaterintendant
 Ludwig Samuel Dietrich Mutzenbecher (1766–1838), deutscher Arzt, Postmeister und Musiker
 Theresia Mutzenbecher (1888–1979), deutsche Übersetzerin
 Wilhelm Mutzenbecher (1832–1878), oldenburgischer Staatsrat
 Wilhelmine Mutzenbecher (1801–1878), deutsche Stifterin

Siehe auch:
 Mutzenbacher